Nieuwe Vesting (Korfoe) - fort op het eiland Korfoe, Griekenland
 Nieuwe vesting Elfsborg - fort in Göteborg, Zweden

Zie ook
 Oude Vesting (Korfoe)